Худоліївська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Худоліївська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Худоліївська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район